Низы́ — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Низы — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Низы — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Низы — село в Сокальском районе Львовской области.
 Низы — бывшее село на территории Горишнеплавневского городского совета Полтавской области.
 Низы — посёлок городского типа в Сумском районе Сумской области.
 Низы — село в Нежинском районе Черниговской области.

Железнодорожная станция 
 Низы — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги, в Шимском районе Новгородской области.

См. также 
 Социальная стратификация: понятие «низы» в расслоении общества
 Низ